Говернадор-Валадарис:

 Говернадор-Валадарис — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Говернадор-Валадарис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.